Dekalog – w judaizmie i chrześcijaństwie - dziesięć przykazań,
 Dekalog (serial) – cykl dziesięciu filmów Krzysztofa Kieślowskiego,
 Dekalog (komiks) – francuska seria komiksowa
 Dekalog Polaka – "Dekalog" napisany przez Zofię Kossak-Szczucką.
 Dekalog ukraińskiego nacjonalisty – ukraińska broszura

Zobacz też 
  Dziesięć przykazań